

Населені пункти та їхні частини
 Шадковиці — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Шадковиці — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Шадковиці — осада в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки